Bianca Suzanne Collins (nascida em 17 de Agosto de 1988) é uma atriz estadunidense. Bianca está escalada como Lulu na série de televisão Gigantic.

Bianca é mais conhecida por seu papel recorrente como Patti Perez na série do canal Nickelodeon chamada Unfabulous, estrelado por Emma Roberts de 2004 à 2007.

Sua carreira de atriz começou em 1996, com seu primeiro papel na oficina pré-Broadway de Paul Simon The Capeman, estrelado por Marc Anthony. Seu papel foi escrito fora do jogo antes de sua curta temporada na Broadway de 1998. Bianca era um membro do elenco 20º aniversário da Broadway de 1997 Annie e continuou como um membro da companhia de turismo 1998-1999 nacional de Annie. Seu estágio na atuação continuou em Los Angeles em 2001 como um membro do elenco de Selena: A Musical Celebration Of Life.

Ela foi contratada para fazer parte do elenco para o filme de 2001 Glitter, mas antes da produção começar, ela foi substituída por atriz brasileira Isabel Gomes no papel da jovem Mariah Carey.

Seus créditos televisivos incluem filmes da Disney Channel como Tiger Cruise.

Créditos adicionais de Bianca televisão incluem episódios de Law & Order, Strong Medicine e House MD.

Ligações externas 

Atores dos Estados Unidos